Jan Szczygielski (ur. 1943) – polski polityk, poseł
 Kazimierz Szczygielski (ur. 1946) – polski polityk, nauczyciel akademicki, poseł
 Marcin Szczygielski (ur. 1972) – polski pisarz, grafik, dziennikarz i projektant wnętrz.
 Wacław Szczygielski (zm. 1989) – polski historyk, autor prac z okresu Konfederacji Barskiej.
 Wojciech Szczygielski (ur. 1934) – polski historyk.